Antonio Gandin (1891-1943) – generale italiano
 Darío Gandín (1983) – calciatore argentino
 Michele Gandin (1914-1994) – regista, fotografo e giornalista italiano